Peiró ist der Familienname folgender Personen:

 Amparo Peiró (* 19??), spanische Politikerin (Partido Pirata)
 Joaquín Peiró (1936–2020), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Juan Peiró (1887–1942), spanischer Glaser, Ökonom, Anarchist und Syndikalist